Футбольний тренер сезону в Європі — опитування, яке з 2007-го проводить Європейська спілка спортивної преси (ЄССП, UEPS). Раніше (сезони 1977/78—1996/97 років) конкурсом опікувались Асоціація європейських журналістів (АЄЖ, AEJ) та УЄФА (1997/98—2005/06); остання організація окреслювала прізвища найкращих клубних тренерів єврокубкового сезону.

Лауреати

Див. також 

 Футбольний тренер року в Європі
 Футбольний тренер року в Південній Америці
 Тренер року в світі
 Клубний тренер року у світі (футбол)
 Тренер збірних року в світі (футбол)
 Спортивний тренер року у світі

Джерела 

 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2016 року, № 89-90

Посилання 

 Інформація про конкурс у брошурі «Вісім міжнародних футбольних опитувань, про які ви нічого не чули»
 Сьогодні – Зідан і Дешам, учора – Лобановський

Футбольні нагороди